Ша́хматные поддавки́ () — разновидность шахмат с необычными правилами. Данная игра очень популярна на постсоветском пространстве. Иногда применяется в тренировочных целях как средство борьбы с «зевками».

Правила

Основной вариант 

 Взятие обязательно. Если можно взять несколько фигур, игрок выбирает любую из них.
 Король лишается специального значения. Короля можно взять, ставить под удар, оставлять под ударом. Проведённую пешку можно превращать в короля. Рокировки запрещены.
 Игрок, отдавший все фигуры или лишившийся возможности ходить, объявляется победителем.
 Все остальные правила соответствуют классическим шахматам.

Вариант с матом 

 Взятие обязательно. Если можно взять несколько фигур, игрок выбирает любую из них.
 Победителем считается игрок, лишившийся всех фигур, кроме короля, или получивший мат.
 Все остальные правила соответствуют классическим шахматам.

Другие варианты 
Существуют и другие разновидности. Основное отличие в них — то, как интерпретируется пат. В основном варианте в случае пата победа присуждается игроку, который должен ходить. Однако есть варианты, в которых пат объявляется ничьей. Иногда победа присуждается тому игроку, у которого осталось меньше фигур (вне зависимости от их типа). Некоторые варианты накладывают ограничения на тип фигур, в которые может превращаться пешка. Встречаются и другие отличия, например: допускается ли рокировка, применяется ли правило 50 ходов и др.

История 
В литературе первые упоминания об игре, похожей на шахматные поддавки, встречаются в 1844 году. Однако первое описание игры с правилами, близкими к современным, было сделано в 1885 году. Свою популярность шахматные поддавки стали приобретать в XX веке, чему способствовали публикации об этом варианте в Великобритании, Германии и Италии. Тем не менее в основном это была игра на любительском уровне, без хорошо развитой теории.

Новый всплеск популярности шахматные поддавки приобрели на рубеже XX и XXI веков как онлайн-игра. В 1996 году игра стала доступной на Бесплатном Шахматном Интернет-Сервере  (Free Internet Chess Server, FICS), что в значительной степени способствовало популяризации данного варианта. Возросший интерес приводит к развитию теории игры. Многие исследователи начинают разрабатывать и публиковать теоретические основы шахматных поддавков. В это время разрабатываются многочисленные движки, создаются таблицы эндшпилей, публикуются материалы о стратегии, развивается дебютная теория.

В настоящее время большинство партий в поддавки играется на Lichess. На этом сайте игроки со всего мира ежедневно сражаются в шахматные поддавки (тысячи партий в день), проводятся турниры (десятки в день), имеются специализированные боты, а сам вариант является самым популярным (после традиционных шахмат) по количеству сыгранных партий. В последние годы Lichess также является площадкой для проведения чемпионатов мира по поддавкам. Ежемесячно на Lichess играется более 440 тысяч партий в шахматные поддавки (по состоянию на конец 2020 года).

Теория игры 
Несмотря на своё название, поддавки в отношении теории имеют гораздо больше общего с шахматами, чем могло бы показаться на первый взгляд. Как и в шахматах, в поддавках важны манёвренность фигур, их развитие и централизация. Как ни странно, весьма важен материальный перевес. Игрок, имеющий больше фигур, может захватить пространство на шахматной доске, что в конечном счёте приводит к цугцвангу у оппонента и вынуждает последнего вывести одну из его фигур на позицию, откуда эта фигура впоследствии может быть использована для последовательного захвата всех фигур оппонента.

В отличие от шахмат, в поддавках многие зевки являются фатальными. Как только один из игроков вынужден взять фигуру своего оппонента (а в поддавках это является обязательным), последний может использовать свой свободный ход для того, чтобы подставить очередную свою фигуру или чтобы подобраться к ещё одной фигуре соперника, чтобы впоследствии подключить уже её для продолжения взятия фигур. Таким образом, довольно часто удаётся создать цепочку из последовательных взятий фигур до полного их уничтожения. Однако всегда приходится помнить о том, что, если не удастся подставить все свои фигуры, оппонент может впоследствии выиграть партию, поскольку у него остаётся больше фигур, а значит, и больше возможностей для контроля важных полей на шахматной доске.

Решение 
 А поскольку поддавки являются игрой с полной информацией, всегда возникал вопрос, возможно ли составить алгоритм, который обеспечит победу белым вне зависимости от ходов оппонента. Работа в этом направлении велась на протяжении многих лет, пока Марк Уоткинс (Mark Watkins) из Сиднейского университета не завершил свои многолетние вычисления и не опубликовал в 2016 году  шахматных поддавков, то есть один из возможных путей достижения победы при игре белыми. Решение базировалось на результатах вычислений, проделанных предыдущими исследователями. Компьютерные вычисления заняли около пяти лет и потребовали использования вычислительного кластера.

Марк Уоткинс доказал, что белые могут форсировать выигрыш после 1.e3. Тем не менее выигрывающий алгоритм является достаточно сложным, а некоторые варианты решения включают в себя более 150 полных ходов. Решение представляет собой набор из более чем 740 млн уникальных позиций, для каждой из которых приводится ход, ведущий к выигрышу белых или переводящий партию в 4-фигурный эндшпиль с победой для белых. В случае перехода к 4-фигурному окончанию предполагается использовать таблицы эндшпилей, некоторые из которых требуют более 50 ходов для победы, и впоследствии этого может быть ничья согласно правилу 50 ходов.

Таким образом, несмотря на наличие решения, в соревнованиях среди людей результат партии не является предопределённым, поскольку ни один человек не способен запомнить сотни миллионов ходов.

Этапы партии 
Как и в шахматах, в поддавках выделяют три этапа партии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.

Дебют 

Дебют является, пожалуй, самой важной частью поддавков. Не более чем за 30 полных ходов проигрывают 1. d4, 1. e4, 1. d3, 1.Кf3, 1.Кc3, 1.f4 и 1.h4. Также проигрывают 1.c3, 1.h3, 1.f3, 1.b4, 1.a3 и 1.Кa3 (приведены в порядке увеличения сложности). Поэтому на любительском уровне важно знать основные проигрывающие ходы в дебюте, чтобы не попасться в ловушку и не проиграть партию уже в начальной стадии. При игре на более высоком уровне шахматисты предпочитают вступление 1.e3, поскольку доказано, что этот ход при безошибочной игре ведёт к выигрышу белых.

Кроме 1.e3 достаточно популярными являются 1.c4 и 1.g3. По состоянию на начало 2021 года неизвестно, являются ли эти ходы выигрывающими или они ведут к ничьей при безошибочной игре обоих оппонентов. Более слабыми первыми ходами белых считаются 1.Кh3, 1.b3, 1.a4 и 1.g4, про которые неизвестно, являются ли они ничейными или проигрывающими. Остальные первые ходы белых проигрывают. Самыми слабыми ходами являются 1.d4, 1.e4 (проигрыш через 16 ходов для обоих ходов) и 1.d3 (проигрыш через 17 ходов).

Для чёрных дебютная теория наиболее развита для Открытой игры — 1.e3. Теоретически любой ход чёрных после 1.e3 проигрывает. Некоторые линии являются тривиальными (1…d6, 1…d5, 1…Kа6, 1…g6 — проигрыш менее чем через 20 ходов), другие — достаточно просты (1…Кf6, 1…h6, 1…e5, 1…f5, 1…h5, 1…f6, 1…a6, 1…a5 — проигрыш менее чем через 30 ходов при знании теории), некоторые достаточно сложны (1…Кh6, 1…Кc6, 1…с6, выигрыш в которых при идеальной игре шахматистов может потребовать около 60 ходов). Наиболее сложными являются следующие пять дебютов (в порядке увеличения сложности): 1.e3 g5 — Атака вепря, 1.e3 e6 — Современная защита, 1.e3 b5 — Классическая защита, 1.e3 c5 — Польская защита и 1.e3 b6 — Защита Лиардэ. Ведущие игроки в шахматные поддавки должны достаточно глубоко знать основные дебютные линии, чтобы перевести партию в выгодный миттельшпиль при игре чёрными фигурами.

Миттельшпиль 
Миттельшпиль в поддавках имеет очень много общего с шахматами. Позиционное маневрирование, комбинации и жертвы являются неотъемлемой частью поддавков. Как и в шахматах, в поддавках в этой стадии ведётся борьба за центр и открытые линии. Соперники стараются разместить свои фигуры на активных позициях и создать слабости в лагере соперника, особенно в его пешечной структуре: сдвоенные, изолированные, отсталые и заблокированные пешки. Позиционные слабости у противника создаются не с целью непосредственной выгоды, а с расчётом на поздний миттельшпиль и эндшпиль.

Одним из отличий шахматных поддавков от стандартных шахмат является весьма динамичная ценность фигур. Некоторые фигуры, ценные в дебюте, становятся менее ценными в миттельшпиле и даже обузой в эндшпиле, и наоборот. Это приходится учитывать в миттельшпиле при рассмотрении вариантов перехода в стадию эндшпиля. И это, в свою очередь, очень многих привлекает в поддавках.

Эндшпиль 
Эндшпиль в шахматных поддавках очень богат и считается изюминкой данного варианта шахмат. Даже двухфигурные окончания отличаются своим многообразием. Например, ладья выигрывает у короля, королю против слона практически всегда удаётся свести партию вничью, а окончание Пешка против Коня может закончиться как выигрышем, так и проигрышем (но не ничьей) — в зависимости от близости пешки к последнему ряду, расположению коня и вертикали, на которой стоит пешка.

Многие 3- и 4-фигурные окончания являются сложными и требуют определённых теоретических знаний, например, такие: два Коня против Ладьи, три Короля против Короля либо Король, Слон и Конь против Короля и другие. В последнем случае, в частности, выигрыш может потребовать более 60 ходов, а значит, он иногда недостижим ввиду правила 50 ходов.

Неофициальные чемпионаты мира

Факты 
 Самые распространённые начала в обычных шахматах: 1.e4 и 1.d4 приводят к быстрому проигрышу в поддавках.

См. также 
 Обратный мат
 Обратные русские шашки

Примечания

Литература 
 
 
. С. 125-127

поддавки
Настольные игры по алфавиту